Гагнидзе — грузинская фамилия. Известные носители:
 Гагнидзе, Георгий - грузинский оперный певец.
 Гагнидзе, Константин Михайлович (род. 1926) — советский футболист.
 Гагнидзе, Лука (род. 2003) — грузинский футболист.
 Гагнидзе, Марина - грузинская советская киноактриса.
 Гагнидзе, Меграб - грузинско-российский композитор.
 Гагнидзе, Николай Михайлович (род. 1928) — советский футболист.
 Гагнидзе, Реваз (1932-2009) - грузинский биолог, доктор биологических наук.

Примечания